12-й Чемпионат мира по тхэквондо 1995 года прошёл с 17 по 21 ноября в Маниле (Филиппины).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

1995
Тхэквондо
Ноябрь 1995 года
Тхэквондо